Satang bezeichnet:

 Satang (Münze), eine thailändische Kleinmünze und Untereinheit des Baht 
 Satang (Insel), zwei kleine malaysische Inseln im südchinesischen Meer vor der Stadt Kuching